The Platinum Collection или Platinum Collection может означать: 

 The Platinum Collection — альбом Blondie (1994)
 The Platinum Collection — альбом Queen (2000)
 The Platinum Collection — альбом Шанайи Твейн (2001)
 The Platinum Collection — альбом Мины (2004)
 The Platinum Collection — альбом Фила Коллинза (2004)
 The Platinum Collection — альбом Клиффа Ричарда (2005)
 The Platinum Collection — альбом Дэвида Боуи (2005)
 The Platinum Collection — альбом Deep Purple (2005)
 The Platinum Collection — альбом Blancmange (2006)
 The Platinum Collection — альбом Blue (2006)
 The Platinum Collection — альбом Чаки Хан (2006)
 The Platinum Collection — альбом Faith No More (2006)
 The Platinum Collection — альбом Гэри Мура (2006)
 The Platinum Collection — альбом Майка Олдфилда (2006)
 The Platinum Collection — альбом The Doors (2008)
 The Platinum Collection — альбом Гая Кларка (2008)
 The Platinum Collection — альбом Сандры (2009)
 The Platinum Collection — альбом Тины Тёрнер (2009)
 The Platinum Collection — альбом Enigma (2009)
 The Platinum Collection — альбом Алиши Киз (2010)
 The Platinum Collection — альбом Il Volo (2015)
 Platinum Collection — альбом Genesis (2004)
 The Platinum Collection (Sounds of Summer Edition) — альбом The Beach Boys (2005)